Indonesië
 Sukahening (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukahening (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java